Pagnini ist der Familienname folgender Personen:

 Marta Pagnini (* 1991), italienische Turnerin
 Santi Pagnini (1470–1541), italienischer Bibelgelehrter
 Silvio Pagnini (1875–1943), Triestiner Politiker

Siehe auch:
 Panini